Un élu est le vainqueur d'une élection.

Code 
ELU est un code qui peut signifier :
 .

Sigle 
ELU peut désigner :
 État Limite Ultime ;
 Espace Logistique Urbain.

Toponyme 

 Elu, un des 180 woredas de la région Oromia.

Voir aussi 
 
 
 Les Élus, un roman de l'écrivain suédois Steve Sem-Sandberg paru originellement en 2014

Acronyme
Homonymie d'acronyme
Code